Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Oostenrijk.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Oostenrijk
IJslandse